Cave Place bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cave Place (Alabama), NRHP-Nr. 82002049
 Cave Place (Kentucky), NRHP-Nr. 80001508